Ebal, ou EBAL, podem significar:

 Editora Brasil-América Limitada.
 Empresa Baiana de Alimentos.
 Escola de Belas-Artes de Lisboa.
 Monte Ebal, nome de uma montanha na Cisjordânia.
 Ebal (Bíblia), o nome de um personagem e de duas localidades citadas na bíblia.

Desambiguação